Lydenburgia är ett släkte av benvedsväxter. Lydenburgia ingår i familjen Celastraceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Kärlväxter
Lydenburgia